Existen varios términos para río Sama:
 Río Sama, río del concejo de Grado, en Asturias (España).
 Río Sama, río de Perú.
 Río Sama, río de Bolivia.